La Lucila puede referirse a:

 La Lucila, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 La Lucila del Mar, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 La Lucila, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina;